Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2012/2013 były 21. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się latem 2012 roku, a zakończyły wiosną 2013 roku. Mistrzostwo kraju zdobył CSKA Moskwa. Tytułem króla strzelców podzielili się Jura Mowsisjan ze Spartaka i Wanderson z Krasnodaru (po 13 goli).

Drużyny

Tabela końcowa sezonu 

||rowspan=6|

Lider kolejka po kolejce

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Rosji
2013 w Rosji